Il doppio del torneo di tennis Copa Providencia BCI 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici la spagnola Inés Ferrer Suárez e l'olandese Richèl Hogenkamp, che hanno battuto in finale Mailen Auroux e María Irigoyen 6–4, 3–6, [10–5]. In precedenza le vincitrici avevano sconfitto in semifinale Verónica Cepede Royg e Luciana Sarmenti, che avevano conquistato il torneo l'anno precedente.

Teste di serie 

 Inés Ferrer Suárez /  Richèl Hogenkamp (campionesse)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (finale)

 Karen Castiblanco /  Adriana Pérez (primo turno, retired) 
 Teliana Pereira /  Vivian Segnini (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Copa Providencia BCI 2011